

Littérature
 Celtics Chadenn
 Celtic revival
 Soleil Productions - Soleil Celtic, collection de bandes dessinée

Politique
Celtic League (organisation celtique)

Sport
baseball
Tournai Celtics
basket-ball
Celtics de Boston
Celtics de New York
football
Celtic Football Club
Celtic Park
Bloemfontein Celtic Football Club
Donegal Celtic Football and Social Club
rugby
Celtic Warriors
Celtic League (rugby à XV)

Marine
Celtic, paquebot de la White Star Line (1872)
Celtic, paquebot de la White Star Line (1901), premier des Big Four

Autres 
Le Celtic, nouvelle race de chat originaire des États-Unis est admis au LOOF. 
Eau minérale Celtic

Homonymie de clubs sportifs
Homonymie de bateaux